Paysandú est une ville de l'Uruguay,
 Paysandú est un département de l'Uruguay,
 Paysandú FC est un club de football participant au championnat d'Uruguay de football.
 Paysandu Sport Club est un club de football brésilien.